Lavau (Yonne) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Lavau (Aube) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny